3 cieki wodne:
 Głuszynka – rzeka, dopływ Kopla (dawniej uznawano, że Warty)
 Głuszynka – struga, dopływ Starej Warty
 Głuszynka – potok, dopływ Studnicy

Zobacz też 
 Głuszyna